Mineral Springs (Arkansas) – località dell'Arkansas
 Mineral Springs (Carolina del Nord) – località in Carolina del Nord
 Mineral Springs (Ohio) – località dell'Ohio
 Mineral Springs (Texas) – località del Texas
 Mineral Springs (Virginia) – località della Virginia